Междуречье — территория, расположенная между двумя реками, включая водораздельное пространство и склоны долин. Также может означать:

 Месопотамия — историко-географическая область на Ближнем Востоке в зоне «Плодородного полумесяца»; местность между реками Тигр и Евфрат.
 Древняя Месопотамия — древнейшая цивилизация в истории человечества; одна из «колыбелей» евроазиатской цивилизации.
 Аргентинское Междуречье — географический регион в Южной Америке;

Белоруссия 
 Междуречье — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Междуречье — посёлок в составе города Новополоцка.

Россия 
 Междуречье — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Междуречье — посёлок в Локтевском районе Алтайского края.
 Междуречье — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Междуречье — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Междуречье — село в Цунтинском районе Дагестана.
 Междуречье — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Междуречье — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Междуречье — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Междуречье — посёлок в Кольском районе Мурманской области.
 Междуречье — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Междуречье — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Междуречье — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Междуречье — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Междуречье — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Междуречье — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Междуречье — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Междуречье — село в Каменском районе Пензенской области.
 Междуречье — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Междуречье — село в Вольском районе Саратовской области.
 Междуречье — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Междуречье — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Междуречье — село в Алатырском районе Чувашии.
 Междуречье — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Междуречье — название города Шали Шалинского района Чеченской Республики в 1944—1958 годах.
 Междуречье — название села Столыпино Никольского района Пензенской области до 2007 года.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Междуречье — село в городском округе Судак/Судакском городском совете.

Украина 
 Междуречье — село в Болеховском городском совете Ивано-Франковской области.

См. также 

 Двуречье
 Месопотамия (значения)
 Сельское поселение Междуречье
 Междуреченск
 Междуречка
 Междуреченское